Miejscowości w USA:
 Oaks – wieś w stanie Missouri, w hrabstwie Clay
 Oaks – wieś w stanie Pensylwania, w hrabstwie Montgomery
 Oaks – miejscowość w stanie Oklahoma, w hrabstwie Cherokee
W Wielkiej Brytanii:
 Oaks – miejscowość w hrabstwie Shropshire (Anglia)